Hagia Sofia kan syfta på:

 Hagia Sofia - ett museum, tidigare kyrka respektive moské i Istanbul, tidigare Konstantinopel
 Hagia Sofia, Trabzon - en för detta kyrka respektive moské i staden Trabzon i Turkiet
 Hagia Sofia, İznik - en kyrka i İznik

Se även
 Sofiakatedralen i Kiev – en katedral i Kiev i Ukraina
 Santa Sofia – flera